Basie peut faire référence à : 
 Count Basie (1904-1984), pianiste, chef d'orchestre, compositeur américain. Son nom apparaît dans la plupart des noms des sujets relatifs :
 Count Basie Orchestra, big band dirigé par Count Basie.
 Basie Land album (1964).
 The Atomic Mr. Basie, album (1958).
 , album (1952) 
 , album (1954) 
 , album (1960) 
 , album (1965)
 , album (1968)
 , album (1973)
 , album (1975)
 , album (1976)
 , album (1978)
 , album (1983)

 Basie Viviers (1927-2009), joueur de rugby international sud-africain.
 Basie van Wyk (1923-2002), joueur de rugby à XV sud-africain.

 Koce-Basie, un village de Pologne, situé dans la gmina de Ciechanowiec.